La dodicesima notte (Twelfth Night, or What You Will) – opera teatrale di William Shakespeare
La 12ª notte (Twelfth Night) – film del 1996 diretto da Trevor Nunn

Pagine correlate 
Twelfth Night